Bulwer-Lytton est le nom d'une famille d'artistes, d'hommes politiques, de diplomates et de militaires britanniques anoblie au ,
essentiellement localisée dans le Hertfordshire et le Derbyshire.

 Edward Bulwer-Lytton,  Lytton de Knebworth, écrivain, auteur des Derniers Jours de Pompéi
 Henry Bulwer-Lytton,  Dalling et Bulwer, frère d'Edward
 John Lytton,  de Lytton, fils de Noel
 Neville Bulwer-Lytton,  de Lytton, fils cadet de Robert
Noel Lytton,  de Lytton, fils de Neville
 Robert Lytton,  Lytton de Knebworth,  de Lytton, fils d'Edward et de Rosina
 Rosina Bulwer-Lytton, épouse d'Edward
 Victor Bulwer-Lytton,  de Lytton, fils aîné de Robert

Homonymie de patronyme